Das Holz-Pferd (Jiawu, ) ist das 31. Jahr des chinesischen Kalenders (siehe Tabelle 天支 60-Jahre-Zyklus). Es ist ein Begriff aus dem Bereich der chinesischen Astrologie und bezeichnet diejenigen Mondjahre, die durch eine Verbindung des ersten Himmelsstammes (, Element Holz und Yáng) mit dem siebten Erdzweig (), symbolisiert durch das Pferd (), charakterisiert sind.

Nach dem chinesischen Kalender tritt eine solche Verbindung alle 60 Jahre ein. Am 31. Januar 2014 begann das letzte Holz-Pferd-Jahr, es dauerte wegen der Abweichung des chinesischen vom gregorianischen Kalenderjahr bis zum 18. Februar 2015.

Holz-Pferd-Jahr 
Im chinesischen Kalenderzyklus ist das Jahr des Holz-Pferds 甲午jiǎwǔ das 31. Jahr (am Beginn des Jahres: Wasser-Schlange 癸巳 guǐsì 30).

31